
Termin -{PTU}- ima više značenja.
 Propiltiouracil, lek
 PTU (film), Hong Kong film iz 2003